Magnan steht für folgende geographischen Objekte in Frankreich:

 Magnan, Gemeinde im Département Gers
 Magnan, Tal und Ortsteil von Nizza, Département Alpes-Maritimes
 Magnan, Lehen, heute zu Istres, Département Bouches-du-Rhône

Magnan ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Fauchier-Magnan (1873–1965), französischer Tennisspieler
 Bernard-Pierre Magnan (1791–1865), französischer General
 Henri Magnan (1831–1872), französischer Geologe
 Jean-Claude Magnan (* 1941), französischer Florettfechter und Olympiasieger

 Joseph Magnan (1896–1976), französischer Offizier, General
 Nathalie Magnan (1956–2016), französische Medientheoretikerin, Medienkünstlerin, Filmregisseurin und Autorin
 Pierre Magnan (1922–2012), französischer Schriftsteller
 Valentin Magnan (1835–1916), französischer Arzt und Psychiater